Европейский комиссар по исследованиям, инновациям и науке () — должность в Европейской комиссии, введённая в 2010 году на основе портфеля еврокомиссара по вопросам науки и исследованиям.

Состав портфеля 
В соответствии с мандатом в область ответственности комиссара входят:
 развитие Европейского исследовательского пространства (так называемой «пятой свободы», в дополнение к четырём существующим, для обеспечения беспрепятственного перемещения исследователей и технологий);
 реализация всестороннего подхода к инновациям;
 координация научных исследований на уровне ЕС и на национальных уровнях;
 подготовка восьмой рамочной программы;
 повышение эффективности поддержки, оказываемой Европейским союзом научным исследованиям.

В распоряжении комиссара по исследованиям, инновациям и науке при Еврокомиссии действуют генеральные директораты и агентства, содействующие ему в выполнении своих обязанностей:
 генеральный директорат по научным исследованиям и инновациям (до 1 января 2011 года назывался генеральным директоратом по научным исследованиям);
 Объединённый исследовательский центр ();
 исполнительное агентство Европейского исследовательского совета ();
 исполнительное агентство научных исследований ().

Список комиссаров

См. также 
 Лиссабонская стратегия
 Европейское сообщество по атомной энергии

Примечания

Ссылки 
 Member of the European Commission Máire Geoghegan-Quinn  — веб-сайт Маре Гегин-Куинн при Европейской комиссии
 Directorate-General for Research & Innovation  — веб-сайт генерального директората по научным исследованиям и инновациям при Европейской комиссии
 Joint Research Centre  — веб-сайт Объединённого исследовательского центра при Европейской комиссии
 European Research Area  — веб-сайт Европейского исследовательского пространства при Европейской комиссии

Наука в Европейском союзе